Преображенье — название населённых пунктов:

Россия 
 Преображенье — село в Измалковском районе Липецкой области.
 Преображенье — посёлок в Рассказовском районе Тамбовской области.